Colpi ima više značenja:
 Colpi, Trento
 Colpi, Vicenza